Rasna je lahko:
 Rasna, Brestovac (Hrvaška)
 Rasna, Požega (Srbija)